Gloria Rodríguez, el nombre puede pertenecer a: 

Gloria Rodríguez Santo (1960), política uruguaya; 
Gloria Rodríguez Sánchez (1992), ciclista española;
Gloria Valerín Rodríguez (1955), abogada y política costarricense.